Плагиат:

 Плагиат — умышленное присвоение авторства чужого произведения науки или искусства.
 Плагиат — интернет-альбом российской рок-группы «Год Змеи».